Нальда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 24,60 км². Население — 1044 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Покровителем города считается святой Роке.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento

Муниципалитеты Риохи